AMC 35 ( — «боевая гусеничная машина огневой поддержки») — французский лёгкий танк поддержки кавалерийских соединений 1930-х годов. Был создан фирмой «Рено» в 1934—1936 годах по заказу французской кавалерии. Из-за возросших после 1934 года требований к защищённости, которым AMC 35 уже не соответствовал, он уступил роль основного кавалерийского танка более тяжёлому S 35 и заказ на его выпуск составил лишь 100 единиц. Серийное производство AMC 35 осуществлялось с 1938 года и продолжалось до капитуляции Франции в 1940 году. А тем временем бельгийская армия объявила конкурс на лучший легкий танк. В конкурсе участвовали английские и французские танки, и победителем был признан именно AMC 35. Было заказано 25 танков и 25 башен к ним. Бельгийские  танки были изменены - на них ставилось более мощное 47мм орудие, но демонтировался пулемет. 

Основной особенностью данного танка стало то, что он оказался последним разработанным и выпущенным в серийное производство образцом лёгкого танка поддержки кавалерийских соединений.

Немцы использовали несколько трофейных танков под названием Pz.Kpfw.AMC 738(f).

История создания 
Данный танк разрабатывался фирмой Renault, начиная  с 1938 года, как дальнейшее развитие и объединение линий AMR 35 и AMC 34YR. Серийное производство началось в 1938 году.

Серийное производство 
В 1936 — 1937 годах было построено три прототипа, из них один для Бельгии. С ноября 1938 по январь 1940 года была выпущена серия танков в количестве 47 единиц (№№ 91783-91829), из которых последние 5 танков сдали в январе 1940 года. Кроме того 9 танков были собраны по заказу Бельгии в 1939 году.

Модификации

Тактико-технические характеристики 
Существовала единственная серийная модификация, выпущенная в трёх производственных сериях. Серии отличались между собой только вариантами главного вооружения танка. Существовало три варианта основного вооружения: 47-мм танковая пушка (бо́льшая часть выпущенных образцов), 25-мм танковая пушка (на основе буксируемого противотанкового орудия), 13,2 крупнокалиберный пулемёт Hotchkiss. Вооружение устанавливалось в башне. Также в башне монтировался спаренный 7,5-мм пулемёт Reibel modèle 1931. Курсовой пулемёт отсутствовал (как и на большинстве лёгких танков того периода).

Серийные образцы 
В передней части машины располагалась трансмиссия, в средней части танка находилось отделение управления и боевое отделение, в задней части конструкции размещался карбюраторный двигатель. Движитель танка был гусеничного типа.

Опытные образцы

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 
Корпус и башня танка собирались из катаных и литых броневых деталей толщиной от 10 до 25 мм на каркасе из уголков. Бронелисты имели рациональные углы наклона, что увеличивало бронезащиту по сравнению с номинальной толщиной брони.

Вооружение 
Одна пушка SA 35 L/28 калибра 47 мм с боекомплектом в 50 снарядов, один пулемёт Reibel калибра 7,5 мм с боекомплектом в 1500 патронов.

Средства наблюдения и связи

Двигатель и трансмиссия 
На танке ставился четырёхцилиндровый рядный карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 180 лошадиных сил (или 88 кВт), являвшийся дальнейшим развитием танковых двигателей Renault, устанавливавшихся на предыдущих танках фирмы «Рено» модификаций AMR 35 и AMC 34YR.

Ходовая часть 
Ходовая часть применительно к одному борту состояла из пяти опорных обрезиненных катков, пяти поддерживающих катков, направляющего колеса заднего и ведущего колеса переднего расположения. Подвеска на танке была так называемого «ножничного» типа (на маятниках с поперечными каучуковыми рессорами).

Специальное оборудование

Машины на базе

Операторы 
  — 47, а так же 2 прототипа.
  — 10 машин, включая один из прототипов.
  — по крайней мере, несколько машин.

Служба и боевое применение

Организационная структура 
Первая часть французской армии, полностью вооружённая AMC 35, была сформирована уже к марту 1939 года. Это был бронекавалерийский эскадрон (механизированной кавалерийской дивизии) в составе 16 танков. Данное подразделение принимало активное участие в боях с вермахтом во время Французской кампании.

Танки ACG (обозначение танка AMC 35 в бельгийской армии) с 47-мм пушками в башнях APX-2 в количестве 8 экземпляров предполагалось перед началом вторжения во Францию поставить вооружённым силам Бельгии для Escadron d'Blindees (бронеэскадрон поддержки кавалерии).

Боевое применение 
Первым документально зафиксированным боевым столкновением с участием данного танка во Второй мировой войне стал бой трёх ACG из состава Escadron d'Blindees под командованием лейтенанта Шрейбера с немецкими передовыми частями под Квартрехтом 20 мая 1940 года.

Трофейные машины 
Несмотря на то, что танк был принят на вооружение в Германии под обозначением Panzerkampfwagen AMC 738 (f), в вермахте и полевых войсках СС он не применялся.

Сохранившиеся экземпляры 
Один экземпляр машины сохранился во французском танковом музее в Сомюре.

Оценка машины 
Небольшое количество выпущенных экземпляров не позволяет в должной мере оценить эксплуатационные, боевые и технические характеристики танка.

См. также 
 Классификация германской бронетехники периода Второй мировой войны

Примечания

Литература 
 
 
 

Танки Франции
Лёгкие танки
Танки Второй мировой войны
Танки по алфавиту
Танки кавалерии